wszelka korzyść
 pożytki według prawa cywilnego
 beneficjum w średniowieczu
 pożytek pszczeli – przedmiot lub obszar pracy pszczoły-zbieraczki